Bruce Paltrow (1943-2002) – regista e produttore cinematografico statunitense
 Gwyneth Paltrow (1972) – attrice statunitense
 Jake Paltrow (1975) – regista statunitense